Польско-украинский батальон (ПОЛУКРБАТ; , ) — это отдельный батальон, предназначенный для участия в международных миротворческих и гуманитарных операциях, проводимых под эгидой ООН или международных сил, созданных в соответствии с решением Совета Безопасности ООН.

Формирование батальона 
26 октября 1997 года в Варшаве между Украиной и Польшей было подписано соглашение о создании совместного миротворческого батальона (ратифицированное Верховной Радой Украины после длительных дискуссий 6 апреля 2000 года).

В соответствии с соглашением, место постоянной дислокации польского компонента батальона было определено на территории Польши, место постоянной дислокации украинского компонента батальона - на территории Украины. Языком общения личного состава был утверждён английский язык.

От Польши в состав создаваемого батальона было включено подразделение из военнослужащих 14-й бронетанковой бригады.

От Украины в состав батальона был включён  имени гетмана Петра Сагайдачного (сформированный из военнослужащих 310-го механизированного полка 24-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Украины), в составе которого имелось подразделение военной полиции.

В последующее время, в ходе ежегодных ротаций личного состава, в составе батальона служили военнослужащие иных подразделений.

12 июня 1999 года НАТО приняло решение о создании стабилизационных сил в Косово (принятое решение распространялось и на Польшу, которая являлась членом НАТО с 12 марта 1999 года).

1 сентября 1999 года Украина начала участие в операции.

Подготовка украинского компонента батальона проходила в соответствии со стандартами НАТО.

Перед отправкой украинского батальона в Косово, в начале осени 1999 года с военнослужащими были проведены совместные украинско-американские учения по отработке условного разгона демонстрации (американцы выполняли роли участников агрессивной толпы, а украинцы, вооруженные дубинками и противоударными щитами, «нейтрализовывали» их).

Деятельность 
В 2000 - 2010 гг. батальон принимал участие в миротворческой операции в Косово в составе многонационального соединения «Восток» (Multinational Task Force «East») сил KFOR. Зоной ответственности батальона в Косово был анклав в муниципалитете Штрпце.

В 2000 году местом постоянной дислокации батальона стала военная база США «Бондстил», хотя часть личного состава украинской части батальона была размещена в лагерях, расположенных на территории муниципалитета Штрпце - в насёленных пунктах Брезовица (лагерь "Бреза") и Рака (лагерь "Золотой лев").

10 июля 2000 года погиб один украинский военнослужащий батальона, младший сержант .

27 августа 2004 во время пожара, возникшего при заправке автомобиля пострадали два украинских военнослужащих батальона (прапорщик Валерий Овсиенко и старший сержант Владимир Мороз, они получили ожоги и были госпитализированы).

29 мая 2005 года застрелился из табельного пистолета ПМ один украинский военнослужащий батальона (старший прапорщик ).

22 июня 2007 года во время патрулирования перевернулась БРДМ-2, в дорожно-транспортном происшествии погиб один украинский военнослужащий батальона (младший сержант ) и были травмированы ещё трое (11 июля 2007 один из раненых, старший сержант , скончался в госпитале от полученных травм).

После того, как 13 февраля 2008 года в Штрпце состоялся митинг протеста против провозглашения независимости Косово, 14 февраля 2008 батальон был приведён в повышенную боевую готовность

После того, как 17 февраля 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость Косово, 18 февраля 2008 года военнослужащие тактической группы "East" начали специальную операцию "Red knight East" по стабилизации обстановки в регионе, в которой были задействованы военнослужащие батальона.

В июне 2008 года США начали обучение военнослужащих украинского контингента английскому языку.

В октябре 2009 года министерство обороны Украины приняло решение - с августа 2010 года уменьшить численность украинского компонента батальона до 125 военнослужащих.

В начале марта 2010 года в связи с реорганизацией сил KFOR украинский компонент (180 военнослужащих) был выведен из состава польско-украинского батальона и преобразован в самостоятельное подразделение.

Вслед за этим, украинским военнослужащим поручили осуществление контроля пропускного режима на границе Косово с Республикой Македония (на контрольно-пропускном пункте «Блейс» вблизи населенного пункта Денерал Янкович - на расстоянии 50 км от базового лагеря «Бреза»)

В августе 2010 года украинский контингент в количестве 185 военнослужащих был переформирован и получил название «национальный контингент в Косово, Республика Сербия».

1 мая 2011 года украинско-польское соглашение 1997 года о создании батальона утратило силу (хотя изначально, в момент подписания, соглашение являлось бессрочным).

См. также  
Украинский контингент в Косово

Примечания 

Батальоны Польши
Вооружённые силы Украины
Воинские части и формирования, созданные в 1998 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2010 году